Милош Павловић може да се односи на:
Милош Павловић (аутомобилиста)
Милош Павловић (шахиста)
Милош Павловић (фотограф)
Милош Павловић (фудбалер)
Милош Павловић (филмски и ТВ редитељ)